Dunajez (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 1200 Einwohnern (2001). 

Das seit dem 17. Jahrhundert bekannte Dorf
ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Südwesten des Rajon Hluchiw, zu der noch die Dörfer Schtschebry (, ) mit etwa 150 Einwohnern und Sutysky (, ) mit etwa 70 Einwohnern gehören.

Die Ortschaft liegt 2,5 km vom linken Ufer des Esman (), einem 50 km langen, rechten Nebenfluss des 113 km langen Klewen (). Das Rajonzentrum Hluchiw liegt 17 km nordöstlich und das Oblastzentrum Sumy 140 km südöstlich von Dunajez.

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Mykola Markewytsch (1804–1860), ukrainisch-russischer Historiker, Ethnograph, Schriftsteller, Komponist und Musikwissenschaftler.
 Iwan Skoropadskyj (; 1805–1887), ukrainischer Philanthrop und sozialer und kultureller Aktivist.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Hluchiw
Ersterwähnung im 17. Jahrhundert